Ołeksandr Serdiuk (łucznik)
 Ołeksandr Serdiuk (piłkarz)
 Ołeksandr Serdiuk (wioślarz)